Antropogeen
 Artefact
 Beademing, kunstmatige ademhaling
 Kunstmatig eiland
 Kunstmatig geheugensysteem
 Kunstmatige alvleesklier
 Kunstmatige fotosynthese
 Kunstmatige galm, reverb
 Kunstmatige inseminatie bij de mens
 Kunstmatige inseminatie bij dieren
 Kunstmatige intelligentie
 Kunstmatige selectie
 Kunstmatige zoetstof
 Kunstlicht
 Kunstmest
 Kunststof, plastic
 Kunsttaal
 Kunstvezel

Zie ook 
 Kunstwerk